Petr Fulín (Plzeň, 1977. február 8. –) cseh autóversenyző, a Túraautó-Európa-kupa sorozat háromszor bajnoka.

Pályafutása
Fulín 2007-ben kezdte meg versenyzői pályafutását a BMW 1 Challenge sorozatban, ahol második lett. 2008-tól kezdődően négy éven keresztül a Német SEAT León Szuperkupában vett részt. Kétszer negyedik lett a bajnokságban, 2010-ben valamint 2011-ben. Fulín megfordult a SEAT León-Európa-kupa és a Trofeo Abarth 500 Europe sorozatban is mielőtt 2012-ben a Túraautó-Európa-kupa mezőnyéhez csatlakozott. Megnyerte a 2013-as, a 2014 valamint a 2017-es Túraautó-Európa-kupa szezont. 

2014-ben pedig debütálhatott a Túraautó-világbajnokságon is a Campos Racing-nek köszönhetően egy TC2-es SEAT Leónnal. A tervek szerint már a szezonnyitón Marrákes-ben megejtette volna debütálását azonban az egész évre benevező John Filippi Leónjában megállt a motor, a cseh versenyző pedig beleegyezett, hogy a fiatal francia az ő blokkjával indulhasson. A csapat nevezte a szezon negyedik hétvégéjére, a Szlovák nagydíjra, ahol az első futamon a 15. pozícióban intették le, a második futam viszont a heves esőzés miatt elmaradt.

Eredményei

Teljes Túraautó-Európa-kupa eredménylistája

† A versenyt nem fejezte be, de helyezését értékelték, mert a versenytáv több, mint 75%-át teljesítette.

Teljes WTCC-s eredménysorozata 

† A versenyt nem fejezte be, de helyezését értékelték, mert a versenytáv több, mint 75%-át teljesítette.

Teljes TCR nemzetközi sorozat eredménylistája 

† A versenyt nem fejezte be, de helyezését értékelték, mert a versenytáv több, mint 75%-át teljesítette.

Teljes WTCR-es eredménysorozata 

* A szezon jelenleg is zajlik.
‡ Mivel Fulín szabad kártyás pilóta volt, ezért nem részesült bajnoki pontokban.
† A versenyt nem fejezte be, de helyezését értékelték, mert a versenytáv több, mint 75%-át teljesítette.

Teljes TCR kelet-európai kupa eredménysorozata

Fordítás

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos honlapja  
 Profilja a driverdatabase.com honlapon 

Cseh autóversenyzők
1977-ben született személyek
Élő személyek